Az 1992-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a német Steffi Graf nyerte a jugoszláv Szeles Mónika előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Szeles Mónika (Döntős)
  Steffi Graf (Bajnok)
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)
  Martina Navratilova (Elődöntős)
  Arantxa Sánchez Vicario (Második kör)
  Jennifer Capriati (Negyeddöntős)
  Mary Joe Fernández (Harmadik kör)
  Conchita Martínez (Második kör)

  Manuela Maleeva-Fragniere (Harmadik kör)
  Anke Huber (Harmadik kör)
  Jana Novotná (Harmadik kör)
  Katerina Maleeva (Negyeddöntős)
  Zina Garrison Jackson (Negyedik kör)
  Nathalie Tauziat (Negyeddöntős)
  Date Kimiko (Második kör)
  Judith Wiesner (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1